Ironside kan syfta på:

William Edmund Ironside (1880–1959), en brittisk fältmarskalk
Michael Ironside (1959–), en amerikansk-kanadensisk skådespelare
 Ironside (ätt) – en engelsk adelsätt
 Baron Ironside – en titel
 Ironside – en amerikansk deckar-TV-serie med Raymond Burr, se Brottsplats: San Francisco